Neresnyzja (ukrainisch ; russisch /, tschechoslowakisch Neresnice oder Neresnica, ungarisch Nyéresháza oder älter Alsóneresznice) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Transkarpatien im Tal des Flusses Tereswa mit etwa 3700 Einwohnern.

Das 1451 erstmals schriftlich erwähnte Dorf liegt in der historischen Region Maramureș, etwa 19 Kilometer nordöstlich der Rajonshauptstadt Tjatschiw und 122 Kilometer südöstlich der Oblasthauptstadt Uschhorod im Süden des Rajons Tjatschiw. 

Am 12. Juni 2020 wurde das Dorf zusammen mit 11 umliegenden Dörfern zum Zentrum der neu gegründeten Landgemeinde Neresnyzja (Нересницька сільська громада/Neresnyzka silska hromada) im Rajon Tjatschiw. Bis dahin bildete es zusammen mit dem Dorf Pidplescha die Landratsgemeinde Neresnyzja (Нересницька сільська рада/Neresnyzka silska rada).

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Neresnyzja Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Transkarpatien
Rajon Tjatschiw